ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) в сезоне 2008 впервые в своей истории выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России по футболу.

Став чемпионом в сезоне 2007, команда под руководством голландского тренера Дика Адвоката уже в ноябре этого же года усилилась полузащитниками Романом Широковым из подмосковных «Химок» и Виктором Файзулиным, прежним клубом которого был «Спартак-Нальчик». Вместо перешедшего в английский «Ливерпуль» защитника Мартина Шкртела в феврале 2008 года был приобретен игрок словацкой «Жилины» Томаш Губочан. В марте президентом «Зенита» был назначен Александр Дюков. На этом посту он сменил Сергея Фурсенко, который возглавлял клуб с января 2006 года.

14 мая 2008 года в финале Кубка УЕФА на стадионе «Сити оф Манчестер» «Зенит» обыграл шотландский «Глазго Рейнджерс» со счетом 2:0 и впервые в своей истории стал обладателем этого трофея.

В ходе летней трансферной кампании клуб укрепился полузащитником Мигелем Данни из московского «Динамо», а также защитником из французского «Нанси» Себастьяном Пюигренье.

29 августа 2008 года «Зенит» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв на стадионе «Луи II» со счетом 2:1 английский «Манчестер Юнайтед», голы у победителей забили Павел Погребняк и недавно приобретенный Мигель Данни. Клуб из Санкт-Петербурга стал первой российской командой завоевавшей этот трофей.

Завершающую часть сезона команда провела неудачно. В итоге, в чемпионате России «Зенит» завоевал лишь пятое место, а в розыгрыше Лиги чемпионов клуб не сумел выйти из группы.

Состав команды 
Статистика матчей и голов приводится по окончании данного сезона.

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 41 600 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 10 000 000

Статистика сезона

Игры и голы 

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Суперкубок России

Суперкубок УЕФА

Чемпионат России

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок России 2008/09

Кубок УЕФА

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

Литература

Примечания 

Сезоны ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Зенит
Зенит